Glömsta kan avse:

 Glömsta (gård) – en gård i Huddinge kommun
 Glömsta (kommundel) – en kommundel i Huddinge kommun
 Gömsta ängs naturreservat – ett naturreservat i Huddinge kommun

Se även
 Glömstadalen – dalgång i Huddinge kommun
 Glömstahällen – en runhäll vid Glömstavägen
 Glömstaskolan – en grundskola i Huddinge kommun
 Glömstavägen – en del av Länsväg 259